Atalanti () steht für:

 Atalandi (auch Atalanti), Stadt am Golf von Atalanti in Griechenland
 Atalanti (Golf von Atalanti), unbewohnte kleine Insel im Golf von Atalanti in Griechenland
 Atalanti (Saronischer Golf), unbewohnte kleine Insel im Saronischen Golf in Griechenland

Schiffe:
 Atalanti (Kabelleger), ein 2008 gebauter Kabelleger
 ein Segelschiff der Olympionikin Sofia Bekatorou, siehe Sofia Bekatorou#Seglerischer Werdegang: Jachten, einschließlich Yngling

Atalanti als Vorname:
 Atalanti Tasouli, griechische Basketballerin, siehe Olympische Sommerspiele 2004/Teilnehmer (Griechenland)#Basketball

Siehe auch:
 Atalanta
 Atalante (Begriffsklärung)